{{SEITENTITEL:2014 UR116}}

2014 UR116 ist ein Asteroid, der von Wladimir Lipunov und seinem Team in Kislowodsk am 27. Oktober 2014 entdeckt wurde. Sein Durchmesser wird auf etwa 400 m geschätzt. Er kreuzt die Bahn der Erde.

Obwohl einige schlecht recherchierte Presseberichte von einem Einschlagsrisiko für die Erde berichteten, bestätigte die NASA, dass kein unmittelbares Risiko bestehe:

Einzelnachweise 

Asteroid vom Apollo-Typ